«Distrito de Pueblo Nuevo» puede referirse a:

Divisiones administrativas

en Perú 
 Distrito de Pueblo Nuevo, provincia de Chincha, departamento de Ica.
 Distrito de Pueblo Nuevo, provincia de Ica, departamento de Ica.
 Distrito de Pueblo Nuevo, provincia de Chepén, departamento de La Libertad.
 Distrito de Pueblo Nuevo, provincia de Ferreñafe, departamento de Lambayeque.
 Distrito de Pueblo Nuevo, provincia de Leoncio Prado, departamento de Huanuco.